Bold Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bold Springs (Georgia), im Walton County
 Bold Springs (Texas), im Polk County